KBF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Karubaga (Indonesia)